Euphorbium (griechisch-lateinisch, zum Teil auch Euforbium) bezeichnet:

 Euphorbium (Harz) oder Euphorbiumharz, ein aus der Milch von sukkulenten Euphorbia-Arten gewonnenes Gummiharz; siehe auch Wolfsmilch#Verwendungen
 ursprünglich vor allem das Euphorbiumharz von Euphorbia resinifera (Euphorbium officinarum), auch
 Wolfsmilchharz von Euphorbia esula (Eselswolfsmilch)
 Wolfsmilchharz von Euphorbia cyparissias (Zypressen-Wolfsmilch)
 Euphorbium (Phrygien), eine antike Stadt in Phrygien